Reinmöller ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Reinmöller (1877–1955), deutscher Kieferchirurg, Hochschullehrer und Rektor
 Max Reinmöller (1886–1977), Bruder von Johannes Reinmöller, Begründer der Universitätszahnklinik Rostock